Maria av Rumänien eller Marie av Rumänien kan syfta på:

 Marie av Rumänien (1875–1938), mer känd som Marie av Edinburgh, gemål till Ferdinand I
 Marie av Rumänien (1900–1961), drottning av Jugoslavien och dotter till Ferdinand I
 Maria av Rumänien (1870–1874), dotter till Carol I av Rumänien
 Prinsessan Marie av Rumänien (född 1964), dotter till Mikael I